Muchitdinow ist der Familienname folgender Personen:

 Elnur Muchitdinow (* 1993), kasachischer Sprinter
 Nuritdin Akramowitsch Muchitdinow (1917–2008), usbekischer und sowjetischer Politiker